Футбольный клуб «Беласица»:
 Беласица — болгарский футбольный клуб, Петрич.
 Беласица — македонский футбольный клуб, Струмица.